Séris, dorp en gemeente in Frankrijk
 Seris (beveiligingsbedrijf), Frans particulier beveiligingsbedrijf
 Seri's, volk in Mexico. Zie Seri (volk)